Шейхпура:

 Шейхпура — город в индийском штате Бихар.
 Шейхпура — округ в индийском штате Бихар.